Viko ima više značenja:
 Viko (Alesandrija)
 Viko (Breša)
 Viko (Kozenca)
 Viko (Masa-Karara)
 Viko (Napulj)
 Viko (Parma)
 Viko (Teramo)